

Persone
Lakshmi Mittal, imprenditore e magnate dell'acciaio
Madhur Mittal, attore indiano

Aziende
Mittal Steel Company, azienda dell'acciaio fondata da Lakshmi Mittal
ArcelorMittal, multinazionale dell'acciaio nata dalla fusione di Mittal Steel Company e Arcelor

Astronomia
15434 Mittal, asteroide della fascia principale, dedicato ad Alexander Chow Mittal (n. 1985)